Андрия Мохоровичич (; 23 января 1857, Волоска (ныне — в составе г. Опатия), Австро-Венгрия — 18 декабря 1936, Загреб, Королевство Югославия) — хорватский геофизик и сейсмолог, член Хорватской АН (1898).

Биография 
Преподаватель метеорологии в Навигационном училище в Бакаре и Загребе (с 1880). С 1897 года — приват-доцент, а с 1910 года — профессор Загребского университета. Директор Государственного управления метеорологической и геодинамической службы и обсерватории в Загребе (1892—1921).

В 1909 году Мохоровичич установил существование поверхности раздела между земной корой и мантией Земли, получившей название поверхность Мохоровичича. Разработал методику регистрации землетрясений и предложил конструкцию ряда геофизических приборов.

Память 

 кратер на обратной стороне Луны.
 поверхность Мохоровичича — поверхность раздела между земной корой и мантией Земли.
 Проект «Мохол» — попытка достичь поверхности Мохоровичича глубоководным бурением в 1961—1966 годах.

Ссылки 
 
 Prominent Istrians — Andrija Mohorovičić
 Andrija Mohorovičić 
 http://geofizika-journal.gfz.hr/vol_24/No2/orlic.pdf

Геофизики
Изобретатели Хорватии
Учёные Югославии
Учёные Хорватии
Физики Хорватии
Сейсмологи
Метеорологи Хорватии
Преподаватели Загребского университета
Похороненные на кладбище Мирогой